

Geografia
Palinuro – località  in provincia di Salerno
Palinuro – vulcano sottomarino al largo delle coste del Cilento
Capo Palinuro – promontorio roccioso tra il golfo di Velia e quello di Policastro

Mitologia
Palinuro – timoniere di Enea nell'Eneide

Nautica
Palinuro – nave scuola della Marina Militare Italiana
Palinuro – goletta ad elica della Regia Marina
Palinuro – pirocorvetta della Regia Marina

Persone
Massimiliano Palinuro – vicario apostolico in Istanbul